Querees (en llatí Chaereas, en grec antic Χαιρέας) era un polític atenenc fill d'Arquèstrat, enviat per la gent de Samos a Atenes per comunicar la derrota oligàrquica a l'illa (411 aC), desconeixent que a Atenes la democràcia ja havia estat enderrocada i substituïda pel govern oligàrquic dels Quatre-cents.

En arribar a Atenes el seu vaixell i la tripulació van ser detinguts, però Querees es va poder escapar i va tornar a Samos, on mercès als exagerats relats sobre la tirania dels oligarques, va aconseguir l'establiment de les mesures pro democràtiques de Trasibul i Tràsil.

Referències 

Polítics de l'antiga Atenes